Stati Uniti d'America
 New Hanover – township della Contea di Burlington, New Jersey
 New Hanover – township della Contea di Montgomery, Pennsylvania
 Sudafrica
 New Hanover – città della Municipalità locale di uMshwathi